Роздольська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Роздольська сільська рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Роздольська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Роздольська сільська рада — Харківська область, Первомайський район

Див. також 

 Роздолівська сільська рада
 Роздольненська сільська рада

Джерела 

сайт Верховної Ради України